Zivi steht für:
 eine Person, die ihren Zivildienst ableistet in der Schweiz.
 Polizei in Zivil

ZIVI ist ein Akronym für:
 das Bundesamt für Zivildienst (Schweiz)

Zivi ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Zivi (1867–1943), deutscher Kantor und Komponist

Siehe auch:

 Zvi

Abkürzung